Disasi peut désigner :
 Axel Disasi (1998-), footballeur français ;
 Disasi, commune de la ville de Bandundu en République démocratique du Congo.